Sültmann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Sültmann (1874–1950), deutscher Pfarrer, Heimat- und Familienforscher und Sachbuchautor
 Herbert Sültmann (* 1925), deutscher Fußballspieler
 Johann Friedrich Sültmann (1800–1878), deutscher Landwirt und Politiker